Luj III. može biti:

 Luj III., car Svetog Rimskog Carstva
 Luj III., kralj Njemačke
 Luj III., kralj Francuske
 Luj III., kralj Bavarske
 Luj III., kralj Napulja